Seip ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Martin Seip (1790–1850), norwegischer Politiker, Mitglied des Storting
 Anne-Lise Seip (* 1933), norwegische Historikerin
 Anton Ludwig Seip (1723–1806), deutscher Rechtswissenschaftler und Staatsminister in Mecklenburg-Strelitz
 Didrik Arup Seip (1884–1963), norwegischer Linguist
 Elisabeth Seip (* 1946), norwegische Architektin
 Friedrich Georg Philipp Seip (1726–1757), deutscher Mediziner
 Günter G. Seip (1935–2017), deutscher Ingenieur und Siemens-Direktor
 Hans Seip (1919–2004), norwegischer Politiker (Venstre), Mitglied des Storting
 Hans Martin Seip (* 1937), norwegischer Chemiker 
 Helge Seip (1919–2004), norwegischer Politiker (Venstre, Det Nye Folkepartiet), Minister und Journalist
 Ingebjørg Seip (* 1962), norwegische Philosophin
 Jens Arup Seip (1905–1992), norwegischer Historiker 
 Johann Nikolaus Seip (1724–1789), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Philipp Seip (1686–1757), deutscher Mediziner
 Jörg Seip (* 1967), deutscher katholischer Pastoraltheologe
 Karl Seip (1850–1909), norwegischer Politiker (Venstre), Minister und Geistlicher
 Marcel Seip (* 1982), niederländischer Fußballspieler 
 Martin Fredrik Seip (1921–2001), norwegischer Kinderarzt und Ärztefunktionär
 Senta Seip (* 1934), deutsche Politikerin (Die Grünen)

Siehe auch:
 Seipp
 Seib